Quee ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Tai Tenn Quee (* um 1935; † um 2005), jamaikanische Badmintonspielerin
 Choo Seng Quee (1914–1983), singapurischer Fußballspieler und -trainer
 Chung Keng Quee (1821–1901), malaysischer 
 Kwame Quee (* 1996), sierra-leonischer Fußballspieler
 Richard Chee Quee (* 1971), australischer Cricketspieler
 Seah Jim Quee, malaysischer Bauunternehmer
 William Quee (1877–1920), neuseeländischer Cricketspieler